Das Mixed der French Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Martina Hingis und Leander Paes, die in der ersten Runde ausschieden.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Mixed
2017